La route nationale 235 (en norvégien : Fylkesvei 235, abrégé Fv235) se trouve dans le comté de Møre og Romsdal en Norvège. 

Elle relie les villes de Bud et Fræna. Sa longueur est de 16,9 km.

Notes et références 

Route en Norvège